MNJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mananjary (Madagascar)
 mnj – codice ISO 639-3 della lingua munji   (Afghanistan).